Gurbeulepis augeneri är en ringmaskart som beskrevs av Pettibone 1969. Gurbeulepis augeneri ingår i släktet Gurbeulepis och familjen Eulepethidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
augeneri